Радул (Раде) Кузманов Мажовски е български резбар и зограф от Македония, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Радул Мажовски е роден в мияшката паланка Лазарополе, Дебърско, Македония. Според сина му Исая Мажовски годината на раждането му е 1808, а според Асен Василиев 1790. Учи и работи в Света гора. След това работи зографство и резба из църквите в Прилепско, Сярско и Янинско. Синовете му също са иконописци и учат при него. Според сина му Исая загива в 1859 година в Солунското поле, а според Василиев умира в 1886 г. в Лазарополе.

Родословие

Литература 
 Чокревска-Филип, Јасмина. Зографите Радеви Мажовски од Лазарополе, Прилози, одделение за општествени науки XL 1, Македонска Академија на Науките и Уметностите, Скопје 2009, 119 – 141.

Бележки 

Родени в Лазарополе
Български творци от Македония
Български иконописци
Представители на Дебърската художествена школа
Български дърворезбари